Мей Меланкон (; род. , Манила) — филиппинская актриса и фотомодель.

Биография 
Мейлинг Меланкон родилась 3 марта 1980 года в Маниле, Филиппины. Детство провела в Японии, Гонконге, Тайване и Корее, так как её семья много путешествовала. Её мать имеет французское происхождение, а отец — китайско-японское. Мей является второй по старшинству из 11 братьев и сестёр. В качестве фотомодели работала с агентствами Wilhelmina, Aveda, Oyster. Стажировалась в студии Стеллы Адлер и Ларри Мосса.

Мей дебютировала в кино в 2001 году. Наиболее известна по ролям в фильмах «Люди Икс: Последняя битва» и «Патология».

В свободное время Мей увлекается серфингом, практикует ушу и кунг-фу. В настоящее время она проживает в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Фильмография

Примечания

Ссылки